XLV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (высшая лига) проходил с декабря 1982 по март 1983 года.

В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 6 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, «Динамо» Мос. область, «Искра» Одинцово); УССР («Политехник» Одесса, «Локомотив» Харьков, «Локомотив» Киев), ЛатССР («Радиотехник» Рига); УзССР («Динамо» Ташкент), КазССР («Дорожник» Алма-Ата), ЛитССР («Куроапаратура» Вильнюс).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

В борьбе за золото и серебро никто не сумел составить конкуренцию ЦСКА и «Радиотехнику», победившим во всех играх. Несколько сдал позиции «Автомобилист», финишировавший пятым.

Высшая лига 

Дивизион сильнейших покидает киевский «Локомотив». Его меняет победитель турнира первой лиги — ленинградское «Динамо».

Первая лига 
1. «Динамо» Ленинград
2. «Автомобилист» Грозный
3. «Север» Новосибирск
4. «Динамо» Ворошиловград
5. «Коммунальник» Минск
6. «Каспий» Шевченко
7. «Спартак» Львов
8. СКА Баку
9. «Калев» Таллин
10. СКА Кишинёва
11. «Уралэнергомаш» Свердловск
12. ДСК Фрунзе
13. «Строммашина» Могилёв
14. «Спартак» Тбилиси
15. «Динамо» Ереван
16. «Хосилот» Душанбе.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Павел Воронков, Виктор Лебединцев, Вильяр Лоор, Валерий Лосев, Олег Молибога, Юрий Панченко, Сергей Петрушин, Анатолий Полищук, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Сапега, Александр Чёрный. Тренер — Валерий Клигер.

 «Радиотехник» (Рига): Сергей Антипин, Александр Белевич, В. Бондарь, Сергей Буча, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, А. Екабсонс, Борис Колчин, В. Микелсонс, Александр Рябов, Павел Селиванов, Р. Эглитис. Тренер — Геннадий Паршин.

 «Динамо» (Московская область): Ярослав Антонов, А. Горбунов, А. Дива, Александр Иванов, С. Иванов, Владимир Корнеев, Владимир Кулешов, В. Курганский, В. Сяков, А. Чачин, Сергей Чижов, Владимир Шкурихин. Тренер — Юрий Фураев.

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1982 год в волейболе
1983 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1983 году
Чемпионаты СССР в 1982 году